Дальнее Поле — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Базарносызганского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в 17 километрах к северу от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 115 километров.

Часовой пояс

История 
10 декабря 2002 года был изменён статус Дальнего Поля с деревни на посёлок. До 2005 года посёлок входил в состав ныне упразднённого Краснососенского сельсовета.

Население 

Население посёлка в 1996 году — 75 человек.

Инфраструктура 
В посёлке расположена всего одна улица: Лесная.

ОГАУ СО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района